

События 
 767—772 — Папа римский Стефан IV (III).
 Возникновение Абхазского царства со столицей в Кутатиси (Кутаиси).
 767—876 — Династия Анчабадзе в Абхазии.

Родились 
 Джафар ибн Яхья — визирь при дворе пятого халифа арабской династии Аббасидов Харуна ар-Рашида.
 Леон II — первый царь Абхазского царства.
 Мухаммад аш-Шафии — исламский богослов, правовед, хадисовед.
 19 сентября — Сайтё, японский монах, основатель буддийской школы Тэндай в Японии.

Скончались 
 7 октября — Абу Джафар аль-Мансур, один из правителей Арабского халифата.
 18 июня — Абу Ханифа, исламский богослов, правовед, хадисовед.
 Ибн Джурайдж — исламский богослов, мекканский традиционалист.
 Ибн Исхак — арабский историк, автор самой ранней биографии Мухаммеда.
 15 октября — Константин II, константинопольский патриарх.
 Леон I (князь Абазгии).
 12 марта — Михаил I (патриарх Александрийский), 46-й патриарх Коптской православной церкви.
 Мукатиль ибн Сулейман — известный мусульманский религиозный деятель и комментатор Корана.
 28 июня — Павел I, папа римский.
 Токту — хан Болгарии.
 Эрдвульф (король Кента).
 Эха (святой).

См. также